1942 , nombre
 1942 , année du calendrier julien
 -1942 , année du calendrier julien

 1942 (Chronologie de Dada et du surréalisme)
 1942 (jeu vidéo), jeu vidéo sorti en 1984

Homonymie de nombre